Plaats in Indonesië
 Wonosido (Lebakbarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Wonosido (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java